Волоково — название населённых пунктов.

Россия 
 Волоково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Волоково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Волоково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.